Па́мятники Ни́лу Фила́тову — московские памятники врачу, основателю русской педиатрической школы Нилу Филатову.

Сквер Девичьего поля 
Памятник Нилу Филатову установлен в 1960 году в сквере Девичьего поля. Авторы монумента — скульптор Владимир Цигаль, архитекторы , Кутырев Е. И.. Памятник имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Профессор Московского университета Нил Фёдорович Филатов (1847—1902) известен как основатель русской педиатрической школы. Поэтому было решено установить ему памятник в сквере Девичьего поля, неподалёку от Института акушерства и гинекологии. Торжественное открытие памятника состоялось 26 мая 1960 года.

На постаменте из чётного гранита высотой 2,5 м установлена бронзовая скульптура высотой 3,5 м. Филатов изображён за работой, со всеми атрибутами своей профессии. Он стоит в полный рост, а слева, прижавшись к его руке, сидит обнажённый маленький мальчик. Доктор словно только что окончил осмотр больного ребёнка и глубоко задумался. Его лицо серьёзное, спокойное и немного скорбное. Взгляд направлен в сторону ребёнка, но, кажется, мимо него.

Место установки памятника делает невозможным его осмотр с дальнего расстояния. Из-за окружающих деревьев зритель всегда находится достаточно близко, как правило, с фронтальной части. Эта особенность была учтена скульптором. Он постарался решить задачу наилучшего восприятия головы и лица Филатова.

Общий гуманизм этого памятника отражает и нанесённая на постамент надпись: «Другу детей Нилу Федоровичу Филатову. 1847—1902».

Садово-Кудринская улица 

Памятник установлен в декабре 1960 года во дворе Детской клинической больницы № 13, носящей имя учёного-педиатра. Авторами проекта являются скульптор Дмитрий Шварц и архитектор . В 1974-м монумент взят под государственную охрану.

Погрудный бюст изготовлен из двух монолитных блоков тёмного шлифованного гранита и размещён на высокий постамент с золотой надписью: «Н. Ф. Филатов. 1847—1902».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Филатову
Скульптуры по алфавиту
Филатов
Памятники по алфавиту
Нил Филатов
Здания и сооружения, построенные в 1960 году в Москве
Скульптуры 1960 года